Uhlik ist der Familienname folgender Personen:

 Josip Uhlik (1921–2021), jugoslawischer Architekt und Stadtplaner
 Kurt Uhlik (?), österreichischer Ministerialbeamter
 Rade Uhlik (1899–1991), jugoslawischer Linguist
 Vinko Uhlik (* 1933), jugoslawischer bzw. kroatischer Architekt und Maler